Спортивный сезон 1896/97 годов был 26-м сезоном соревновательного футбола в Англии.

Обзор 

Астон Вилла стала второй командой (после Престон Норт Энд), которой удалось сделать «дубль» — выиграть чемпионский титул в высшем дивизионе Футбольной лиги и Кубок Англии. Только через 64 года, в сезоне 1960/61 клуб Тоттенхэм Хотспур повторил это достижение.

Финал Кубка Англии был сыгран 10 апреля 1897 года между командами «Астон Вилла» и «Эвертон». В начале дня верхняя часть турнирной таблицы выглядела следующим образом:

Таким образом, после 30 игр, только у Дерби Каунти была возможность обогнать Астон Виллу и завоевать титул. Для этого им нужно было набрать не менее семи очков в оставшихся четырёх матчах, при этом Астон Вилла должна была проиграть три оставшиеся игры. В итоге Дерби Каунти проиграл Бери со счётом 1:0, и Астон Вилла стала чемпионом лиги в тот же день, когда выиграла Кубок. В результате Астон Вилла стала первой командой, которой удалось в один и тот же день завоевать «дубль» лиги и кубка.

Победители 

Примечания = В скобках указано количество раз, когда клуб становился победителем. * означает новый рекорд соревнований

Футбольная лига

Первый дивизион 

В Первом дивизионе победила Астон Вилла.

Второй дивизион 

Ноттс Каунти победил во Втором дивизионе и был избран в Первый дивизион после победы в тестовом матче против Бернли. После того, как , Берзлем Порт Вейл и Кру Александра не были переизбраны в Футбольную лигу, Блэкпул и Гейнсборо Тринити присоединились ко Второму дивизиону. Уолсолл (бывший Уолсолл Таун Свифтс) также вернулся после сезона отсутствия.

Южная лига

Примечания

Литература

Ссылки 

Футбол в Англии в сезоне 1896/1897